Municipio de Irvington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Irvington (condado de Washington, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Irvington (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.